Hannes Weninger ist der Name folgender Personen:

* Hannes Weninger (Fußballspieler) (1958–2005), österreichischer Fußballspieler, Trainer und Manager
 Hannes Weninger (Politiker) (* 1961), österreichischer Politiker (SPÖ)